Adrien Pélissié (1990- ), joueur de rugby français ;
 Antoine Pélissié de Mirandole (1786-1850), homme politique français ;
 Jonathan Pélissié (1988- ), joueur de rugby français ;
 Jules Pélissié, auteur dramatique du  siècle, peut-être un pseudonyme de Victorien Sardou.